Ruch Chorzów je polský fotbalový klub z města Chořov (Chorzów). Jde o jeden z nejúspěšnějších polských klubů. Mimo domácích úspěchů se dvakrát probojoval do čtvrtfinále evropského poháru – v sezóně 1974/75 Poháru mistrů evropských zemí a o rok dříve Poháru UEFA.

Úspěchy 
 14× vítěz 1. polské ligy (1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1951, 1952, 1953, 1960, 1968, 1974, 1975, 1979, 1989)
 3× vítěz polského fotbalového poháru (1951, 1974, 1996)

Výsledky v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu
 Ruch Chorzów na stránkách 90minut.pl

 
Polské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1920